Progradungula är ett släkte av spindlar. Progradungula ingår i familjen Gradungulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Progradungula